Bonda – famiglia nobile della Repubblica di Ragusa
 Bonda – tipico snack indiano
 Bonda – frazione del comune di Mezzana Mortigliengo